Todt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Todt (1905–1961), deutscher Landrat
 August Todt (1833–1900), deutscher Organist und Komponist
 Bernhard Todt (1829–1891), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Carl Gotthelf Todt (1803–1852), deutscher Politiker 
 Dietmar Todt (* 1935), deutscher Verhaltensbiologe
 Fritz Todt (1891–1942), deutscher Nationalsozialist und Bauingenieur 
 Günther Todt (1928–2009), deutscher Marinemaler
 Hans Todt (16. Jahrhundert), kursächsischer Beamter
 Herbert Todt (1911–2003), unitarischer Pfarrer
 Horst Todt (* 1935), deutscher Neuropädiater und Epileptologe
 Ingo Todt (* 1955), deutscher Leichtathlet
 Jean Todt (* 1946), französischer Rennfahrer und Formel-1-Teamchef
 Jens Todt (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Peter Todt (* 1956), deutscher Byzantinist
 Max Todt (1847–1890), deutscher Maler
 Reinhard Todt (* 1949), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Rudolf Todt (1839–1887), deutscher Pfarrer und Sozialist
 Walter Todt (1880–1945), Kaiserl. Bezirksamtmann in Windhoek und Jurist im Reichswiederaufbauministerium

Siehe auch:
 Todtriegel, Gebirgskamm im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Batterie Todt
 Organisation Todt
 Todd
 Tot
 Tott